Серге́й Петро́вич Фили́ппов:
 Филиппов, Сергей Петрович (1936—2016) — советский и российский кинооператор;
 Филиппов, Сергей Петрович (род. 1955) — советский и российский учёный-энергетик, академик РАН (2016).